Хайлар:

 Хайлар (район) — район городского подчинения городского округа Хулун-Буир Автономного района Внутренняя Монголия (Китай).
 Хайлар (река) — река в Китае.

См. также 
 Хайлар Дуншань — аэропорт в Китае.